Fabricia ventrilinguata är en ringmaskart som beskrevs av Roland Johansson 1922. Fabricia ventrilinguata ingår i släktet Fabricia och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ventrilinguata